Revässaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Revässaari (ö i Finland, Birkaland), Tammerfors, 
 Revässaari (ö i Finland, Lappland), Östra Lappland,

Sverige 

 Revässaari, Haparanda, Norrbottens län, 

Robotskapade Finlandförgreningar